Brodequin : chaussure en toile traditionnelle du pays basque, à l'origine des pataugas.
 Brodequins : instrument de torture utilisé en France depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin du 
 Brodequin : groupe de musique américain fondé en 1998